El Torneig de Birmingham 2009, també conegut com a AEGON Classic 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista d'herba que pertany als International tournaments de la WTA. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 de juny de 2009 al Edgbaston Priory Club a Birmingham, Anglaterra.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial 

2009
WTA Tour 2009